CBDS steht als Abkürzung für:

 Cannabidiolsäure, wird aus jungen nicht erblühten  Hanfpflanzen  gewonnen, kann als Antibiotikum  – etwa zur Behandlung von Tripper  – eingesetzt werden
 Connectionless Broadband Data Service, in der Telekommunikation das von der ETSI definierte europäische Pendant zum Switched Multimegabit Data Service (SMDS)

CBDS